Redl bezeichnet:

 Redl (Gemeinde Aurach), Ort bei Aurach am Hongar, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Redl (Gemeinde Ottnang), Ortschaft von Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Redl (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Redl (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft von Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Redlbach – mehrere Bäche

Redl ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Redl (1864–1913), Oberst der österreichisch-ungarischen Armee und russischer Spion
 Alois Redl (1881–1947), österreichischer Bildhauer und Stahlschneider
 Barbara Redl (* 1968), österreichische Schauspielerin
 Caroline Redl (* 1965), deutsche Schauspielerin

 Claus W. Redl (* 1954), deutscher Komponist
 Domenic Redl (* 1995), deutscher Synchronsprecher
 Erwin Redl (* 1963), österreichischer Künstler
 Fritz Redl (1902–1988), Psychoanalytiker und Pädagoge
 Gerhard Redl (* 1962), österreichischer Bobfahrer
 Heinz Redl (* 1952), österreichischer Traumaforscher
 Helmut Redl (1950–2015), österreichischer Pflanzenschutzexperte und Hochschullehrer
 Helmut Redl (Fußballspieler) (* 1939), österreichischer Fußballspieler
 Johann Redl (1832–1902), österreichischer deutschnationaler Politiker, Bürgermeister von Steyr
 Johann Redl (Stuntman) (* 1958), österreichischer Stuntman

 Ludwig Redl (* 1942), österreichischer bildender Künstler und Designer
 Mark Redl (* 1993), deutscher Fußballtorwart
 Markus Redl (* 1977), österreichischer Zeichner und Bildhauer 
 Michael Redl (1936–2013), rumänischer Handballspieler
 Robert Redl (1950–2016), deutscher Fußballspieler
 Sepp Redl (* 1944), österreichischer Sportpädagoge
 Wolf Redl (1939–2010), deutscher Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Oberst Redl
 Redel